Jastrzębska Góra – szczyt Beskidu Sądeckiego (w Roztoce Ryterskiej w Paśmie Radziejowej)
 Jastrzębska Góra – szczyt Beskidu Sądeckiego (w Powrożniku w Paśmie Jaworzyny)